Dance of the Mad (в пер. с англ. Танец безумных) — песня британской рок-группы Pop Will Eat Itself, выпущенная вторым синглом из альбома Cure for Sanity 1 сентября 1990 года. Оригинальный трек, представленный на пластинке, носил название «Dance of the Mad Bastards». «Dance of the Mad» имел относительный успех; песня попала в ротацию британских радиостанций, а в хит-параде UK Singles Chart занял 32 место. Тем не менее, этот результат несколько хуже, чем у предыдущего сингла Pop Will Eat Itself «Touched by the Hand of Cicciolina».

Список композиций

CD / винил / кассета

Позиции в чартах

Участники записи 
 Грээм Крээб — вокал
 Клинт Мэнселл — вокал
 Адам Моул — гитара
 Ричард Марч — гитара
 Марк «Флад» Эллис — продюсирование

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Pop Will Eat Itself
 «Dance of the Mad» на сайте Discogs

Песни 1990 года
Песни Pop Will Eat Itself
Песни, спродюсированные Фладом